Leland Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Leland Historic District (Michigan), ID-Nr. 75000951
 Leland Historic District (Mississippi), ID-Nr. 04001144